La condesa Eloísa de Orange-Nassau (nacida Eloise Beatrix Sophie Laurence; La Haya, Países Bajos, 8 de junio de 2002) es la primogénita de los príncipes Constantino Cristóbal y Lorenza de los Países Bajos. Desde su nacimiento es condesa de Orange-Nassau y señora de Amsberg. Es sobrina de los actuales reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima. Actualmente es la séptima en la línea de sucesión al trono neerlandés .También es nieta de la princesa Beatriz, anteriormente reina de los Países Bajos, y de su difunto marido, el príncipe Nicolás de Amsberg.

Vida personal

Nacimiento 

Eloisa nació el 8 de junio de 2002 en el Hospital de Bronovo en La Haya.

El 10 de junio de 2002 su padre, el príncipe Constantino, registró su nacimiento en el viejo ayuntamiento de La Haya.

Bautismo 

Fue bautizada el 15 de diciembre de 2002 en la capilla del Palacio de Het Loo en Apeldoorn. Sus padrinos son: el príncipe heredero Haakon de Noruega, el príncipe Friso de los Países Bajos (su tío paterno), la princesa María Carolina de Borbón-Parma y Sophie de Kite.

Nombres 
 Eloise: en honor a antepasados de su madre, la princesa Lorenza
 Beatriz: en honor a su abuela paterna, la reina Beatriz de los Países Bajos
 Sofía: en honor a su madrina Sophie de Kite y a la reina Sofía de los Países Bajos
 Lorenza: en honor a su madre, la princesa Lorenza

Condesa de Orange-Nassau 

Tras la abdicación de la reina Beatriz, que tuvo lugar el 30 de abril de 2013, los hijos del príncipe Constantino Cristóbal y la princesa Lorenza dejaron de ser miembros de la Casa Real Holandesa, a pesar de que seguirán siendo miembros de la Familia Real Holandesa y están en la línea de sucesión al trono.

La condesa Eloísa tiene dos hermanos: el conde Nicolás y la condesa Leonor.

Títulos y tratamientos 

 Eloísa Beatriz Sofía Lorenza, condesa de Orange-Nassau, señora de Amsberg (2002 - presente).

Ancestros

Referencias 

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XXI
Nacidos en La Haya